Павел Павлов може да се отнася за:

 Павел Павлов, български офицер, генерал-майор от строителни войски
 Павел Тенев Павлов (р. 1870), български офицер, генерал-майор от артилерията
 Павел Павлов (1911 – 1943)- български летец
 Павел Павлов (1934), български сценарист и режисьор
 Павел Павлов (1952 – 2004)
 Павел Павлов (1953), български борец